Storia dell'automobilismo (1878-1894)
 Storia dell'automobilismo (1895)
 Storia dell'automobilismo (1896)
 Storia dell'automobilismo (1897)

Pagine correlate 
 Storia dell'automobile